Collepietro ima više značenja:
 Collepietro, L'Aquila
 Collepietro, Rieti
 Collepietro, Teramo